IRC () — сервіс Інтернет, який надає користувачам можливість спілкування шляхом надислання текстових повідомлень.
 IRC () — міжконтинентальні змагання з ралі за правилами ФІА під патронатом телеканалу «Eurosport».